O — дебютный студийный альбом американского R&B певца Омариона, выпущенный 22 февраля 2005 года на лейбле Epic Records. Альбом получил сертификат золотого диска от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Список композиций

История релизов

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Омариона